Serie A i fotboll 1948/1949 vanns av Torino FC, som redan den 6 maj 1949, efter Supergaolyckan, förklarades som italienska mästare. Kvarstående matcher spelades av reservlaget.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1948 i Italien
1949 i Italien
Fotbollssäsongen 1948/1949
1948/1949